L'Open du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du  au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. On retrouvait, dans le dernier carré, les quatre premières têtes de série.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2012)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Mexique
Sport au Mexique en 2012
Tennis en février 2012
Tennis en mars 2012